Смолицкий — фамилия.

Известные носители 
 Смолицкий, Абрам Соломонович (1906—1979) — архитектор. 
 Смолицкий, Виктор Гершонович (род. 1926) — фольклорист, литературовед.
 Смолицкий, Хаим Львович (1912—2003) — советский и российский математик, доктор физико-математических наук, специалист в области дифференциальных и интегральных уравнений.

 Смолицкая, Галина Петровна (1926—2006) — российский учёный-филолог, топонимист, доктор филологических наук, профессор.